Pfarrkirche Kirchbach steht für:

 Pfarrkirche Kirchbach (Gailtal), Hl. Martin, in Kirchbach, Kärnten
 Pfarrkirche Kirchbach in Niederösterreich, Hl. Michael, in Kirchbach (Gemeinde Rappottenstein), Niederösterreich
 Pfarrkirche Kirchbach in Steiermark, Hl. Johannes d.T., in Kirchbach in Steiermark